Арманка () — село в Рышканском районе Молдавии. Наряду с сёлами Василеуцы, Чубара, Новые Михайлены, Мошаны и Штюбеены входит в состав коммуны Василеуцы.

География 
Село расположено на высоте 172 метров над уровнем моря.

Население 
Перепись населения Молдавии 2004 года данных о населении села Арманка не содержит.

Примечания 

Населённые пункты Рышканского района